Darwazi, iranski narod u Afganistanu
 Darwazi (jezik)
 Darwazi (grad)